Slovo Universal může znamenat:

Universal Studios,  firma patřící firmě Universal
 Universal Newsreel, série 7–10 minutových týdeníků vydávaná v letech 1929 až 1967 dvakrát týdně společností Universal Studios.
Universal Music Group, firma patřící firmě Universal
NBC Universal, firma patřící firmě Vivendi Universal
Coordinated Universal Time, čas
Universal Serial Bus, sběrnice
Universal Time, světový čas
Universal, umělý jazyk